Лас Паланкас има више значења:

 Лас Паланкас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паланкас (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паланкас (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паланкас, Ла Галера (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паланкас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику